De 19de editie van de UEFA Cup werd gewonnen in een volledig Italiaanse finale door Juventus tegen AC Fiorentina.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
 Official Site
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1989/90